New Orleans Jazz pode ser:
Utah Jazz, um time  de basquete profissional membro da NBA
Dixieland, um estilo de jazz
Desambiguação